E 173 oder E173 steht für:
 Aluminium
 Selbstfahrende Arbeitsmaschine Fortschritt E 173

Abkürzung